Памятник Т-34 — памятники различным модификациям танка Т-34.

 Памятник Т-34 — в Воронеже.
 Памятник Т-34 — в Гданьске.
 Памятник Т-34 — в Дмитрове.
 Памятник Т-34 — в посёлке Искателей.
 Памятник Т-34 — в Челябинске.
 Памятник Т-34 — в Чехове.

Т-34